Jméno Hans Hofer nosilo více významných osobností:

 Hans Hofer (herec) (1907–1973) – česko-rakouský herec
 Hans Hofer (politik, 1866–1930) – rakouský agrární politik
 Hans Hofer (poslanec Říšské rady 1901–1907) (1863–1941) – rakouský politik